Onderdistrict in Indonesië
 Sine (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sine (Sragen), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Sine (Sine), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
Rivier
 Sine, een rivier in Senegal
 Genetica
Short interspersed nuclear element, afgekort SINE